László Bíró; een Hongaars journalist en uitvinder van de balpen.
László Moholy-Nagy; een Hongaars beeldhouwer.
Camp Lazlo; een tekenfilmserie waarvan de hoofdpersonage de naam Lazlo heeft.